Lindenstruth steht für:

 Lindenstruth, Ortsteil der Gemeinde Reiskirchen, Landkreis Gießen, Hessen 

Lindenstruth ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Lindenstruth (* 1944), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Norina Lindenstruth (* 1999), Schweizer Unihockeyspielerin